Maza steht für:

 Maza (North Dakota), eine ehemalige Stadt im Towner County in North Dakota, USA
 Maza (Sparta), eine spartanische Mahlzeit aus Gerstenbrot
 Maza (Piloña), ein Parroquias in der Gemeinde Piloña in Asturien, Nordspanien

Maza ist der Künstlername folgender Personen:

 Francisco Javier Rodríguez Pinedo (* 1981), mexikanischer Fußballspieler

Maza ist der Familienname folgender Personen:

 Francisco de la Maza (1913–1972), mexikanischer Kunsthistoriker und -kritiker
 Joschua Maza (1931–2020), israelischer Politiker
 José Maza (1889–1964), chilenischer Politiker
 Ludwigowitsch Maza  (auch: Janos Matza oder Ludwigowitsch Matsa; 1893–1974), ungarischer Kunsthistoriker und  Kulturwissenschaftler, siehe János Mácza
 Marisa Maza (* 1965), spanische Künstlerin, Dozentin und Kuratorin
 Nathaly Maza (* 1991), ecuadorianisch-österreichische Fußballspielerin
 Regino Sáinz de la Maza (1896–1981), spanischer Gitarrist, Komponist und Musikpädagoge

Siehe auch: Mazza, Matza, Matsa